Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel  2008 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Catalina Castaño (primo turno)
 Assente
 Jorgelina Cravero (Qualificata)
 María José Martínez Sánchez (Qualificata)

 Assente
 Marie-Ève Pelletier (ultimo turno)
 Raquel Kops-Jones (ultimo turno)
 Mariana Duque-Marino (primo turno)

Qualificati 

 Arantxa Parra-Santonja
 Magdaléna Rybáriková

 Jorgelina Cravero
 María José Martínez Sánchez

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2008
WTA Tour 2008